Wansdyke bezeichnet:

 Wansdyke, einen historischen Verteidigungswall
 Wansdyke (District), einen ehemaligen britischen Verwaltungsbezirk
 Wansdyke (Wahlkreis), einen Wahlkreis für das britische Unterhaus